Отсрочка:
 Отсрочка — в военном деле, установленная законом временная мера по освобождению от призыва на военную службу. 
 Отсрочка — в уголовном праве, мера уголовно-правового характера, связанная с временным отказом государства от применения принудительных мер ввиду различного рода обстоятельств, делающих применение наказания в данный момент нецелесообразным.
 Отсрочка — в предпринимательстве, способ погашения задолженности, при котором её внесение в полной сумме переносится на срок более поздний, чем это предусмотрено договором.